Алекса́ндр Ма́ркин:
 Маркин, Александр Андреевич (1949—1996) — советский футболист.
 
 Маркин, Александр Иванович (1920—1999) — советский военный врач, хирург и деятель медицины.